Перуцці — знатна родина Флоренції.
 Анджело Перуцці — колишній італійський футболіст, воротар.
 Бальдазаре Перуцці — італійський архітектор і живописець епохи пізнього Відродження.
 Джино Перуцці — аргентинський футболіст, захисник клубу «Катанія» та національної збірної Аргентини.
 Перуцці Світослав Міхаель (17.Х 1881 — 5.VII 1936) —  словенський скульптор.

 Каплиця Перуцці — каплиця в церкві Санта Кроче у місті Флоренція